Віктор Ерн (1907—1997) — німецький офіцер-підводник, фрегаттен-капітан.
 Ерн Володимир Францович (1882—1917) — російський релігійний філософ.
 Ерн Микола Францович (1879—1972) — генерал-майор Генштабу Російської імператорської армії, генерал-лейтенант Парагвайської армії.
 Фріда Ерн (* 1979) — шведська співачка та авторка пісень.

 Ерн — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.
 Ерн — річка в Ірландії.
 Лох-Ерн — подвійне озеро в Північній Ірландії (найглибше озеро острова Ірландія).
 Граф Ерн (англ. — Earl Erne) — аристократичний титул в перстві Ірландії.